Magnus Stenbock  – generale svedese
 Caterina Stenbock  – regina svedese
 Casa Stenbock  – palazzo storico di Tallinn, in Estonia